Vässletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vässletjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (5,14 ha)
Vässletjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn